Polohy (ukrainisch  – „Geburt“) heißen folgende Orte in der Ukraine:

 Polohy, Stadt in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy

Autonome Republik Krim:
 Polohy (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske

Oblast Dnipropetrowsk:
 Polohy (Schyroke), Siedlung im Rajon Schyroke

Oblast Kiew:
 Polohy (Wassylkiw), Dorf im Rajon Wassylkiw

Oblast Saporischschja:
 Polohy (Polohy), Dorf im Rajon Polohy

Oblast Poltawa:
 Polohy (Nowi Sanschary), Dorf im Rajon Nowi Sanschary

Oblast Sumy:
 Polohy (Ochtyrka), Dorf im Rajon Ochtyrka

Oblast Tschernihiw:
 Polohy (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky

Oblast Winnyzja:
 Polohy (Teplyk), Dorf im Rajon Teplyk

Siehe auch:
 Rajon Polohy